Silver Creek ist der Name folgender:

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Silver Creek (Colorado), Ghost Town im Clear Creek County
 Silver Creek (Georgia)
 Silver Creek (Illinois)
 Silver Creek (Kalifornien)
 Silver Creek (Lake County, Minnesota)
 Silver Creek (Wright County, Minnesota)
 Silver Creek (Mississippi)
 Silver Creek (Missouri)
 Silver Creek (Nebraska)
 Silver Creek (New York)
 Silver Creek (Washington)
 Silver Creek (Wisconsin), im Sheboygan County

in anderen Ländern:
 Silver Creek (Belize), Gemeinde im Toledo District, Belize

Flüsse:
 Silver Creek (Oregon), Fluss in Oregon, Vereinigte Staaten
 Silver Creek (Weber River), Fluss in Utah, Vereinigte Staaten
 Silver Creek (Manitoba), Fluss in Manitoba, Kanada
 Silver Creek (Fluss), Bach im Toledo District in Belize

Siehe auch:
 Silver Creek Township